Название нескольких монастырей:

 Иоанно-Златоустовский (Златоустовский) монастырь в Москве
 Медведев-Иоанно-Златоустовский монастырь в Пскове

См.также
 Иоанно-Богословский монастырь
 Иоанно-Кронштадтский монастырь
 Иоанно-Предтеченский монастырь